

Étymologie 
Le nom Breuil est un toponyme francoprovençal qui indique une terrasse alpine marécageuse. Il est également un toponyme issu du gaulois brogilo, désignant un bois clôturé, un enclos de pacage boisé. Les personnes qui portaient ces noms avaient autrefois une maison située dans les environs d'un breuil qui pouvait constituer une réserve seigneuriale de gibier.

Toponymes



Châteaux

Communes
 Breuil, ancienne commune de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Saconin-et-Breuil
 Breuil, ancienne commune de la Charente-Maritime, aujourd'hui intégrée à Bernay-Saint-Martin
 Breuil-sur-Vesle, dans la Marne
 Breuil, dans la Somme
 Breuil-Barret, en Vendée
 Breuil-Chaussée, dans les Deux-Sèvres
 Breuil-Bois-Robert, dans les Yvelines
 Breuil-la-Réorte, en Charente-Maritime
 Breuil-le-Sec, dans l'Oise
 Breuil-le-Vert, dans l'Oise
 Breuil-Magné, en Charente-Maritime
 Breuil-sur-Marne, ancienne commune de la Haute-Marne
 Saconin-et-Breuil, dans l'Aisne
 Saint-Ouen-du-Breuil, en Seine-Maritime
 Trosly-Breuil, dans l'Oise

Cours d'eau
 Breuil est un cours d'eau français, sous-affluent de la Loire qui coule dans le département d'Indre-et-Loire.
 Ruisseau du Breuil est un cours d'eau français, sous-affluent de la Saône qui coule dans le département du Doubs.

Prieurés 
 Prieuré de Breuil-Bellay à Cizay-la-Madeleine
Prieuré de Breuil à Commercy

Voies 
Parvis du Breuil, Antony, dans les Hauts-de-Seine
Place du Breuil, Le Puy-en-Velay, dans la Haute-Loire

Le Breuil, localité du haut Valtournenche, en Vallée d'Aoste, l'une des principales stations de ski italiennes ;
 mont Brûlé (variante), sommet à la frontière entre l'Italie et la Suisse.

Patronymes 
Variantes :
 Breuils
 Breuilh

Diminutifs :
 , Breuiller, Breuillez
 Breuillaud, Breuillault, Breuillon, Breuillot.

Personnalités 

 Albert Moreau du Breuil de Saint-Germain (1838-1919), homme politique français ;
 Henri Breuil (1877-1961), préhistorien français ;
 Henry Pernot du Breuil (1899-1983), général français ;
 Georges Breuil (1904-1997), artiste peintre français ;
 Pierre Breuil (1941), haut fonctionnaire français ;
 Thierry Breuil (1972), coureur de fond français.

Technologie 
 La barge Breuil, servant à transporter les segments de l'Airbus A380

Autres 
 École du Breuil, école d'horticulture parisienne
 Arboretum de l'école du Breuil dans le bois de Vincennes

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Patronyme français
Toponymie italienne
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France